Аґні-5 — твердо-паливна міжконтинентальна балістична ракета розробки DRDO Індії.

Озброєння ракетою значно збільшить можливості Індії в досягненні цілей на відстані більше як 5500 км. Пробний запуск ракети відбувся 19 квітня 2012 з острова Вілер. Початково запуск планувався на 18 квітня, але через погодні умови його відклали на один день.

Примітки 

Балістичні ракети Індії